Матчи группы B чемпионата мира 2022 года прошли с 21 по 29 ноября 2022 года. В группе сыграли сборные Англии, Ирана, США и Уэльса. В плей-офф вышли сборные Англии и США — команды, занявшие первое и второе место в группе.

Команды 

Примечания

Таблица 

В 1/8 финала вышли:
 Победитель группы B (Англия), который сыграл с командой, занявшей второе место в группе A (Сенегал).
 Команда, занявшая второе место в группе B (США), сыграла с победителем группы A (Нидерланды).

Матчи 
Время начала матчей указано местное (UTC+3).

Англия — Иран 
Команды ранее не играли друг с другом.

США — Уэльс 
Команды ранее встречались дважды в товарищеских матчах. В 2003 году победу со счётом 2:0 одержала сборная США, в 2020 году команды сыграли вничью со счётом 0:0.

Уэльс — Иран 
Команды ранее встречались один раз: в товарищеском матче 18 апреля 1978 года победу со счётом 1:0 одержала сборная Уэльса.

Англия — США 
Команды ранее дважды встречались на чемпионатах мира: в 1950 году сборная США сенсационно победила со счётом 1:0, в 2010 году команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Уэльс — Англия 
До чемпионата мира в Катаре команды сыграли друг с другом 103 матча, чаще всего встречаясь в рамках Домашнего чемпионата. Последний раз команды встречались в 2020 году (победа сборной Англии со счётом 3:0). Матч станет второй встречей двух сборных в рамках чемпионатов мира или Европы (первая прошла в июне 2016 года на чемпионате Европы, которая завершилась победой сборной Англии со счётом 2:1).

Иран — США 
Команды ранее встречались дважды: на чемпионате мира 1998 года (победа Ирана со счётом 2:1) и в товарищеском матче 16 января 2000 года (ничья 1:1).

Очки фейр-плей 
Очки фейр-плей используются как критерий классификации, если команды имеют равные показатели по очкам, разнице голов и другим критериям (см. критерии классификации команд). Очки рассчитываются исходя из жёлтых и красных карточек, полученных командами в матчах группового этапа:
 первая жёлтая карточка: минус 1 очко;
 непрямая красная карточка (вторая жёлтая карточка): минус 3 очка;
 прямая красная карточка: минус 4 очка;
 жёлтая карточка и прямая красная карточка: минус 5 очков.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионат мира по футболу 2022